Nomenklatura může znamenat:

 nomenklatura
 vědecká nomenklatura
 chemická nomenklatura (IUPAC)
 biologická nomenklatura
 binominální nomenklatura
 botanická nomenklatura, Mezinárodní kód botanické nomenklatury,
 Mezinárodní kód nomenklatury kulturních rostlin (MKKR)
 syntaxonomická nomenklatura, Mezinárodní kód fytocenologické nomenklatury
 zoologická nomeklatura, Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury
 Mezinárodní kód pro nomenklaturu bakterií (MKB)
 Mezinárodní kód pro klasifikaci a nomenklaturu virů (IKV)
 BioKód – sdružuje pravidla z kódů: Mezinárodní kód botanické nomenklatury, Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury a Mezinárodní kód pro nomenklaturu bakterií.
 Fylokód

politika
 nomenklatura (politika)

Související články 
 terminologie